Jenő, magyar törzs
 Jenő, keresztnév
 Jenő, település Fejér megyében

Egyéb települések
 Baranyajenő, Magyarország, Baranya megye
 Borosjenő (rom. Ineu) város, Románia, Arad megye (az itteni jenői vár volt a jenői pasa székhelye). 
 Budajenő, Magyarország, Pest megye
 Diósjenő, Magyarország, Nógrád megye
 Jászkarajenő, Magyarország, Pest megye
 Jenő, Deáki egykori része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Vágsellyei járás
 Jenőpuszta, Sarkad része, Magyarország, Békés megye
 Kisjenő (rom. Chişineu-Criş) város, Románia, Arad megye
 Köröskisjenő (rom. Ineu), Románia, Bihar megye
 Pilisborosjenő, Magyarország, Pest megye
 Somlójenő, Magyarország, Veszprém megye
 Tiszajenő, Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye